Coralliophilidae är en familj av snäckor. Coralliophilidae ingår i ordningen Neogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Coralliophilidae 19 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Coralliophilidae